Тайга — посёлок в городском округе город Выкса Нижегородской области России, входящий в административно-территориальное образование Новодмитриевский сельсовет. Население —  чел.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра — города Нижнего Новгорода — составляет 210 км, до окружного центра — города Выксы — 45 км. Абсолютная высота — 169 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население 
Согласно результатам переписи 2002 года и переписи 2010 года деревня не имела постоянного населения.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты городского округа город Выкса